François Guérin peut désigner :
 François Guérin (1717-1801), peintre français ;
 François Guérin (1927-2003), comédien français ;
 François Guérin (19?-), réalisateur français ;
 François Guérin (1952-), écrivain canadien.

Voir aussi 
 François Guérin d'Etoquigny (1762-1831), général français de la Révolution et de l’Empire